Baris peut fait référence à :
 Baris, une oasis située dans la gouvernorat de la Nouvelle-Vallée, en Égypte ;
 Baris, ou Motilones, peuple amérindien de la Colombie et du Venezuela ;
Baris, genre d'insectes coléoptères de la famille des Curculionidae;
 Baris, une danse balinaise mettant en scène un guerrier qui se prépare à la bataille;